Vinča je lahko:
 Vinča, Topola (Srbija)
 Vinča, Grocka (Srbija)